Zr.Ms. Alkmaar (1879) - schroefstoomschip 3e klasse, in 1874 te water gelaten. In 1893 geklasseerd als korvet.
 Hr.Ms. Alkmaar (1939) - de voormalige trawler "IJM 31", een Nederlandse hulpmijnenveger
 Hr.Ms. Alkmaar (1983) - een Nederlandse mijnenjager van de Alkmaarklasse